Džamila je ženské jméno. Je to český způsob psaní arabského jména . V překladu do češtiny doslova znamená krásná. Rozšířené je ve všech islámských zemích (od Bosny a Hercegoviny až po Kazachstán), ale též například i v Rusku (v oblastech kde má velký vliv Islám); v Česku je známé díky jeho nositelce, exministryni Džamile Stehlíkové. Mužskou variantou tohoto jména je Džamil. Další varianta je Jamila.

Džamila (Džamilé) je i titulní hrdinkou Bizetovy opery Džamilé.

Další nositelé tohoto jména 
 Djamila Bouhired – alžírská nacionalistka
 Džamila Stehlíková – česká politička

Varianty jména Džamila 
 anglicky: Jamila, Jamilya
 arabsky 
 polsky: Dżamila
 rusky: Джамиля
 srbsky: Џамила
 turecky: Cemile

Externí odkazy 
 

Ženská jména
Jména arabského původu